Enrique Angelelli (1923-1976), évêque catholique argentin
 Giuseppe Angelelli (1803-1844), peintre italien
 Ilaria Angelelli (1986-), joueuse italienne de volley-ball
 Massimiliano Angelelli (1775-1853), écrivain italien
 Max Angelelli (1966-), pilote automobile italien
  (1908-1991), géologue et ingénieur argentin